Ван ден Хукке () — фламандская фамилия.

Известные носители 
 Ван ден Хукке, Гаспар (1555—1648) — фламандский художник.
 Ван ден Хукке, Роберт (1622—1668) — фламандский художник-баталист.
 Ван ден Хукке, Ян (1611—1651) — фламандский художник, график, проектант гобеленов эпохи барокко.